Dans la langue égyptienne, le nom Mérirê, ou Mérirâ, signifie littéralement « l'aimé de Rê » :

 Merirê, nom de Nesout-bity de Pépi Ier, pharaon de -2289 à -2255 ;
 Sethnakht Mereramonrê Mérirê, nom de Sa-Rê de Sethnakht, pharaon vers -1186  ;
 Kanakht Mérirê, nom d'Horus de Ramsès XI, pharaon de -1099 à -1069 ;
 Kanekhet Mérirê, nom d'Horus de Osorkon Ier, pharaon de -924 à -890/-8891.

 Ima-Mérirê, vizir de Pépi II ;
 Merirê, trésorier de Amenhotep III ;